Кочегарка:
 Кочегарка — просторечное название помещения котельной, где расположены топки паровых котлов и где производится загрузка их топливом.
 «Кочегарка» — исторически известная угольная шахта ПО «Артём-уголь», в городе Горловка, Донецкой области.
 «Кочегарка» — городская газета города Горловка.
 «Кочегарка» — акустический альбом с песнями Юрия Шевчука и Александра Башлачёва. Записан в Ленинграде 18 марта 1985 года на концерте в зале по адресу Московский проспект, 37 Сергеем Фирсовым на магнитофон AIWA. Официально издан в 1995 году.